Джон Маккарти може да се отнася до:

Наука:

 Джон Маккарти (информатик) (р. 1927)
 Джон Маккарти (лингвист) (р. 1953)